El término "nervio laríngeo" puede referirse a:

 El nervio laríngeo recurrente, una parte del nervio vago que conduce impulsos motores y sensitivos a una porción la laringe.
 El nervio laríngeo superior, una parte del nervio vago que inerva al músculo cricotiroideo.